Proceedings – termine inglese che indica i resoconti di una conferenza o gli atti congressuali
 Proceedings – rivista pubblicata dal United States Naval Institute